Бельведере-Остренсе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

Население составляет 2273 человека (2008 г.), плотность населения составляет 79 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 60030. Телефонный код — 0731.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.provincia.ancona.it/comuni/belvedereostrense/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики